El nombre de convento de Santa Isabel puede designar a alguno de los siguientes cenobios españoles:

 Convento de Santa Isabel de los Ángeles, en la ciudad de Córdoba.
 Convento de Santa Isabel, en el municipio segoviano de Cuéllar.
 Convento de Santa Isabel la Real, en la ciudad de Granada.
 Convento de Santa Isabel, más conocido como Real monasterio de Santa Isabel, en la ciudad de Madrid.
 Convento de Santa Isabel, más conocido como convento de las Isabeles, en la ciudad de Salamanca.
 Convento de Santa Isabel, en la ciudad de Sevilla.
 Convento de Santa Isabel de los Reyes, en la ciudad de Toledo.
 Convento de Santa Isabel, en la ciudad de Valladolid.